The Stranger puede referirse a:

Cinematografía 
 The Stranger (1946), película estadounidense, dirigida por Orson Welles; 
 The Stranger (1987), película dirigida en Argentina por Adolfo Aristarain; 
 The Stranger (2010), película dirigida en Argentina por Robert Lieberman; o
 The Stranger (2014), película chilena de 2014 dirigida por Guillermo Amoedo.

Música 
 The Stranger, álbum de Billy Joel, lanzado en octubre de 1977;
 The Stranger, EP de la banda británica Creeper, lanzado el 19 de febrero de 2016.